Kaiserschmarrn bezeichnet

 Kaiserschmarrn, eine österreichische Süßspeise
 Café Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest, siehe Rischart und Festzelte auf dem Oktoberfest
 Kaiserschmarrn. 20 absurde Kurzgeschichten und -krimis, ein Buch von Thomas Schafferer
 Kaiserschmarrn (Film), einen deutschen Spielfilm von Daniel Krauss aus dem Jahre 2013